Feuerschiff Elbe 3 steht für:

 eine Feuerschiffsposition in der Elbmündung, siehe Liste der deutschen Feuerschiffspositionen
 Jacob-Hinrich, Feuerschiff auf Position Elbe 3 von 1845–1901, siehe Von Somm (Werft)#Bedeutende_Schiffe
 Bürgermeister Abendroth, Feuerschiff auf Position Elbe 3 von 1945–1966
 Elbe 3 (Schiff, 1888), Feuerschiff auf Position Elbe 3 von 1966–1977